Гитторф, Жак Иньяс (1792—1867) — французский архитектор немецкого происхождения.
 Гитторф, Иоганн Вильгельм (1824—1914) — немецкий физик и химик.